Cuthbert (Geòrgia), població a l'estat de Geòrgia (EUA)
 Cuthbert de Lindisfarne (~634 – 687), monjo i sant anglosaxó de l'església primitiva de Northumbria 
 Betty Cuthbert (Merrylands, Austràlia, 1938 - Mandurah, 2017), atleta australiana especialista en curses de velocitat
 Elisha Cuthbert (Calgary, Alberta, Canadà, 1982), actriu canadenca 
 Ross Cuthbert (Calgary, 1892 – Paget, 1970), jugador d'hoquei sobre gel canadenc nacionalitzat britànic